Eubrachion är ett släkte av sandelträdsväxter. Eubrachion ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsväxter
Eubrachion